Иннерхофер () — немецкая фамилия.

 Иннерхофер, Катарина (род. 1991) — австрийская биатлонистка.
 Иннерхофер, Кристоф (род. 1984) — итальянский горнолыжник.